

Жінки 
 Ростовцева Лідія Михайлівна (* 1943) — заслужений вчитель України

Чоловіки 
Ростовцев — російське прізвище.
 Ростовцев Едуард Ісаакович (* 1927) — радянський письменник в пригодницькому жанрі
 Ростовцев Іван Олексійович (* 1873 — † 1947) — радянський режисер, актор, педагог
 Ростовцев Михайло Іванович (* 1870 — † 1952) — російський історик античного світу і археолог
 Ростовцев Олексій Іванович — російський графік першої половини 18 ст.
 Ростовцев Павло Олександрович (* 1971) — російський біатлоніст

Примітки 

російські прізвища